Coupienne ist der Familienname folgender Personen: 

 Jean Baptiste Coupienne (1768–1825), deutscher Gerbereibesitzer, Munizipalrat in Mülheim an der Ruhr
 Jean Baptiste Coupienne junior (1877–1938), deutscher Lederfabrikant, Erbauer von Haus Urge
 Christian Coupienne (1801–1876), deutscher Lederfabrikant, Abgeordneter des preußischen Abgeordnetenhauses (DFP)
 Heinrich Coupienne (1810–1889), deutscher Lederfabrikant, Bergwerksbesitzer in Mülheim an der Ruhr
 Eugen Coupienne (1843–1907), deutscher Lederfabrikant, Verbandsfunktionär der deutschen Lederindustrie